Ржевуский () — фамилия польского происхождения; имеет женскую форму Ржевуская.

 
 Ржевуский, Генрих (1791—1866) — польский писатель.
 Ржевуский, Северин (1743—1811) — гетман польный коронный.
 Ржевуский, Северин Юзеф (?—1754) — воевода волынский.

Ржевуская 
 Ржевуская, Екатерина Адамовна (более известна под фамилией Радзивилл; 1858—1941) — польская писательница и аферистка, представительница графского рода Ржевуских.
 Ржевуская, Розалия (рожд. княжна Любомирская; 1788—1865) — статс-дама, мемуаристка; жена путешественника и востоковеда графа Вацлава Ржевуского.

См. также 
 Ржевуские